Джон Пеппер Кларк (; 6 апреля 1935, Киакбодо Нигерия — 13 октября 2020) — нигерийский поэт, драматург и публицист, литературный псевдонимом J.P. Clark-Bekederemo.

Биография 
Представитель народа иджо. Начальное образование получил в школе, затем учился в престижном государственном колледже в г. Угхелли.

Выпускник Ибаданского университета. Во время учёбы в университете начал издавать студенческий поэтический журнал «The Horn» («Рог»), где появились его первые стихи. После окончания университета по специальности английская филология в 1960 году, начал свою карьеру как писатель и журналист, работая в Нигерийском правительственном информационном агентстве.

С 1966 года — преподаватель английского языка в университете Лагоса, профессор этого университета.

С 1968 г. — главный редактор крупнейшего в Африке литературного журнала «Блэк Орфьюс».

Работал в лагосской газете «Daily Express» (рус. «Дейли экспресс»), изучал эпос и легенды своего народа иджо, занимался исследовательской работой в одном из университетов США.

Творчество 
Автор поэтических сборников: «Стихи» (1962), «Тростинка в прилив» (1965), «Потери» (1970), публицистической книги «Америка, их Америка» (1964), книги критических статей и эссе о литературе «Пример Шекспира» (1970) и др.

В результате многолетних исследований фольклора издал монографию «Сага об Озиди» (1977) и свою лучшую пьесу «Озиди» (1966).

Наибольшей известностью пользуется как драматург: трилогия «Песнь козла» (1961), «Маскарад» и «Плот» (1964). В своëм творчестве ориентируется на фольклор, древнегреческую драму и эстетику экзистенциализма.

Избранные стихи 
 Быки фулани
 Ибадан
 Первый дождь
 Дерево
 Мост Иддо
 Олокун
 На берегу потока
 Сервис
 Домой из Хиросимы
 Два лица Мэрилин Монро

Произведения писал на английском языке. На русском языке его стихи публиковались в книгах «Голоса африканских поэтов» (М., 1968), «Поэзия Африки» (М., 1979) и др.

Примечания

Ссылки 
 John Pepper Clark на сайте Вritannica 

Преподаватели Йельского университета
Преподаватели Уэслианского университета